Анато́лий Дроздо́в:
 Дроздов, Анатолий Владимирович (род. 1976) — белорусский политик и предприниматель.
 Дроздов, Анатолий Николаевич (1883—1950) — русский советский пианист, композитор, музыкальный критик и педагог.